Panombean (Bintang Bayu), een plaats in Indonesië
Panombean (Panombean Panei), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing